Johannes Poul Thomsen (født 15. februar 1922 i Bårse, død 16. december 1988 i Gentofte) var en dansk skuespiller.

Karriere 
Poul Thomsen blev uddannet på Odense Teaters elevskole i perioden 1945-1949. Efter diverse turnéer i provinsen kom han i 1950 til København, hvor han fik roller på en række scener, herunder Ungdommens Teater (Betty Nansen Teatret), Fiolteatret, Folketeatret, Gladsaxe Teater og Comediehuset. Han indspillede en række film og opnåede mange roller i både radio og tv.

Poul Thomsen opnåede derudover et fornemt ry som én af Danmarks bedste oplæsere for Danmarks Radio, hvor han også havde utallige roller ved Radioteatret.
Desuden har han indtalt indtil flere lydbøger for blandt andet Gyldendal.

Oplæsning eller indtaling:
 Den fremmede af Albert Camus, DR
 En dejlig torsdag af John Steinbeck, Gyldendal av lydbøger

Filmografi

Tv-serier 
 Huset på Christianshavn
 Jul på Slottet - (tv-julekalender, 1986)

Eksterne henvisninger 
 
 

Skuespillere fra Danmark